Peckolt ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Peckolt (* 1982), deutscher Segler
 Jan-Peter Peckolt (* 1981), deutscher Segler
 Theodor Peckolt (1822–1912), deutscher Pharmazeut, Apotheker und Naturalist